Sanabria è un cognome di lingua spagnola e può riferirsi a:

Persone 
Daniel Sanabria, ex calciatore paraguaiano
Edgar Sanabria, politico venezuelano
Miguel Núñez de Sanabria, generale spagnolo
Vidal Sanabria, ex calciatore paraguaiano
Antonio Sanabria, calciatore paraguaiano

Geografia 
Lago di Sanabria, lago sito nella provincia spagnola di Zamora
Sanabria (comarca), comarca spagnola appartenente alla provincia di Zamora
Palacios de Sanabria, comune spagnolo
Puebla de Sanabria, comune spagnolo

Zoologia 
Sanabria, genere di ortotteri della famiglia Tettigoniidae